Justa hace referencia a varios artículos:

Actividades 
 Justa, combate entre dos contendientes, a caballo y con lanza
 Justa del Sarraceno, evocación histórica medieval que tiene lugar en la ciudad de Arezzo
 Justa náutica
 Justa poética, certamen literario competitivo entre poetas.

Personas 
 Justa Masías y Llosa, esposa de Remigio Morales Bermúdez, militar y político peruano
 Justa y Rufina, mártires